Васил Пешков е български революционер, тиквешки войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Васил Пешков е роден в 1881 година в Битоля, тогава в Османската империя. Присъединява се към ВМОРО и действа с чета в Тиквешко през 1906 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Битоля
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО